La Motte (Franschhoek), een wijnboerderij in Zuid-Afrika
La Motte (Iowa), een plaats in Iowa, Verenigde Staten
Kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle
een motte is een (kunstmatige) heuvel waarop een burcht is gebouwd.

 La Motte (Côtes-d'Armor)
 La Motte (Var)
ook:
La Motte-Chalancon,  Drôme 
La Motte-d'Aigues,  Vaucluse
La Motte-d'Aveillans, Isère 
La Motte-de-Galaure,  Drôme 
La Motte-du-Caire,  Alpes-de-Haute-Provence
La Motte-en-Bauges,  Savoie 
La Motte-en-Champsaur,  Hautes-Alpes
La Motte-Fanjas, Drôme 
La Motte-Feuilly, Indre 
La Motte-Fouquet, Orne 
La Motte-Saint-Jean,  Saône-et-Loire
La Motte-Saint-Martin, Isère 
La Motte-Servolex,  Savoie 
La Motte-Ternant,  Côte-d'Or
La Motte-Tilly, Aube 

gemeenten met de naam Lamotte
gemeenten met de naam Lamothe of La Mothe